Соревнования по лёгкой атлетике на XXVIII Всемирной Летней Универсиаде в Кванджу прошли с 8 по 12 июля на стадионе «Кванджу Уорлд Кап Стэдиум». В них приняли участие 1073 спортсмена из 107 стран.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий медальный зачёт

Страны-участницы

Ссылки 
 Официальный сайт

2
Соревнования на летней Универсиаде 2015
2015 год в лёгкой атлетике
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Республике Корея